

Patronymes 
 Erin Heatherton (1989-), mannequin américain ;
  (1944-), actrice, danseuse et chanteuse américaine.

Toponymes 
 Heatherton, une communauté, située sur l'Île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada